Ylena In-Albon (ur. 6 marca 1999 w Vispie) – szwajcarska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w dwunastu singlowych i ośmiu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 110. miejscu w singlu (6 czerwca 2022) oraz na 225. miejscu w deblu (3 lutego 2020).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Szwajcarskie tenisistki
Urodzeni w 1999